Rivera kan syfta på följande:

 Rivera (efternamn) – ett spanskt efternamn

Geografi

Colombia 

 Rivera (kommun), Huila, 
 Rivera (ort), Huila,

Schweiz 

 Rivera, Ticino, ort och kommun,

Uruguay 

 Rivera (departement), 
 Rivera, Uruguay, departementshuvudort, 

Robotskapade Uruguayförgreningar